Regierung Hedtoft steht für folgende Regierungen Dänemarks:
 Regierung Hedtoft I (1947 bis 1950)
 Regierung Hedtoft II (1953 bis 1955)